Кутянка — название населённых пунктов на Украине:

 Кутянка — село в Острожском районе Ровненской области.
 Кутянка — село в Шумском районе Тернопольской области.